Смазневский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Заринском районе Алтайского края России. Административный центр — станция Смазнево.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1330 человек, в том числе 654 мужчины и 676 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1333 человека.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 посёлок Авдеевская База,
 станция Смазнево.

Примечания 

Муниципальные образования Заринского района
Сельские поселения Алтайского края